Der Lange steht für:
 Der Lange, Mitglied der Band Too Strong

der Lange ist der Beiname bzw. Epitheton oder Übername folgender Personen:
 Rudolf (VI.) der Lange († 1372), regierender Markgraf von Baden und Graf von Eberstein, siehe Rudolf VI. (Baden)
 Walter Röhrl, deutscher Rallyefahrer 

Siehe auch:
 Lange (Begriffsklärung)